Ražnatović ist der Familienname folgender Personen:

 Svetlana Ražnatović (* 1973), serbische Turbo-Folk-Sängerin
 Željko Ražnatović (1952–2000), jugoslawischer Krimineller und mutmaßlicher Kriegsverbrecher